Vollbild hat mehrere Bedeutungen:

 ein Bildformat, siehe Vollbild (Filmtechnik)
 eine Technik beim Bildaufbau, siehe Vollbildverfahren
 der Vollbildmodus, bei dem Computerprogramme den gesamten Bildschirm einnehmen
 in der Medizin, ein typisches, genau dem Lehrbuch entsprechendes Krankheitsbild

Siehe auch: